Влади́мирская:

 Владимирская — станция Петербургского метрополитена.
 Владимирская — станица в Лабинском районе Краснодарского края.
 Владимирская — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Владимирская — железнодорожная станция в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Владимирская — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Владимирская — современная станица Владимировская Красносулинского района Ростовской области.
 Владимирская — небольшая бухта на западном побережье Ладожского озера.
 Владимирская — один из известных сортов вишни.

Фамилия:
 Владимирская, Жанна Аркадьевна (1939—2017) — советская, затем американская актриса театра и кино. Певица, исполнительница романсов, журналистка и радиоведущая.
 Владимирская, Светлана Валерьевна (род. 1968) — российская певица.

Разное 
 Владимирская область Российской Федерации
 Владимирская губерния Российской империи
 Владимирская Русь
 Владимирская икона
 Владимирская церковь
 Владимирская улица
 Владимирская площадь

См. также 
 Владимирский
 Владимирское
 Владимир
 Владимировская